

Patronymie 
 Adolf Wölfli (1864-1930) est un artiste suisse.
 Marco Wölfli (né en 1982) est un footballeur suisse.